La liste des villes et villages fleuris du Haut-Rhin dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département du Haut-Rhin, dans le Grand Est.

En 2022, 149 communes du département figurent au palmarès du concours, soit cinq communes de plus par rapport aux résultats de 2021. De plus, le Haut-Rhin est récompensé du label Département Fleuri.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 149 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 13 communes. 
 3 fleurs : 25 communes.
 2 fleurs : 59 communes.
 1 fleur : 52 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes du Haut-Rhin labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Colmar (2021)
 Masevaux-Niederbruck (2015)

Prix nationaux 

 Prix de la valorisation du patrimoine industriel : Guebwiller (2021).
 Prix de la valorisation paysagère : Soultzmatt (2022), Huningue (2021).
 Prix national de l'Arbre : Hirtzbach (2001), Mulhouse (1998).

Prix spéciaux 

 Prix de la valorisation touristique du label : Hirtzbach (2017).

Département fleuri 

Le département du Haut-Rhin a été récompensé du label Département Fleuri de 1988 à 2011.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Haut-Rhin
Villes et villages fleuris